

Населені пункти та їхні частини
 Простиня — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Простиня — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Простиня — осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Простирало

Примітки